GRD steht als Abkürzung für:

 Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V., Sitz München, wurde 1991 von Rollo Gebhard gegründet und die einzige Umweltorganisation in Deutschland, die sich schwerpunktmäßig für den Schutz wild lebender Delfine einsetzt
 Gleitringdichtung
 Grenada, offiziell Staat Grenada (), eine Insel der Kleinen Antillen und gehört zu den Inseln über dem Winde, der Inselstaat bildet einen eigenständigen Mitgliedstaat des Commonwealth of Nations, Ländercode nach ISO 3166-3
 Griechische Drachme, eine antike Gewichts- und Münzeinheit sowie der neuzeitlichen ehemaligen Währungseinheit Griechenlands von 1831 bis 2001 nach ISO 4217
 Group Racing Developments, einen ehemaligen britischen Hersteller von Rennwagen
 Gruppe für Rüstungsdienste, bis 1994 Teil des Eidgenössischen Militärdepartements (heute in armasuisse und RUAG aufgeteilt)

grd., grd steht als Abkürzung für:

 Grad (Temperatur) (grd., grd), war in Deutschland bis Ende 1974 erlaubte Bezeichnung bei Temperaturdifferenzen, vor allem im Technischen Maßsystem und in cgs-Systemen genutzt

GRD